Funny Games – film z 1997 r. w reżyserii Michaela Haneke
 Funny Games U.S. – film z 2007 r. w reżyserii Michaela Haneke